Brignoni ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Brignoni (* 1953), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Nicolas Brignoni (* 1976), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Serge Brignoni (1903–2002), Schweizer Maler und Plastiker

Siehe auch:
 Brignone